Garland je lahko:
 Garland, Teksas
 Garland, Severna Karolina
 HMS Garland - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice 
 Judy Garland - ameriška filmska igralka